Estació del Nord (Terrassa), estació de ferrocarril al passeig Vint-i-dos de juliol de la població de Terrassa
 Estació de Terrassa Can Boada, estació de ferrocarril de la línia R4 de Rodalies Barcelona al barri de Can Boada de Terrassa
 Estació de Terrassa Est, estació de ferrocarril propietat d'adif al barri de la Grípia a l'est de la població de Terrassa 
 Estació de Terrassa Nacions Unides, estació de ferrocarril en construcció de FGC al barri de Can Roca 
 Estació de Terrassa Rambla, estació de ferrocarril propietat de FGC al subsol de la Rambla d'Egara